Armano ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Armano (1885–1965), italienischer Fußballspieler
 Gino Armano (1927–2003), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Gioacchino Armano (1883–1965), italienischer Fußballspieler
 Mario Armano (* 1946), italienischer Bobsportler